Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Monsieur » :

 Infanterie
 Le régiment de Monsieur, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment des carabiniers de Monsieur 
 Le régiment des dragons de Monsieur, renommé le  «  de dragons » 

Homonymie d'unités militaires